Tadeusz Sulimirski (1866–1940) – generał brygady Wojska Polskiego
 Tadeusz Sulimirski (1898–1983) – oficer Wojska Polskiego w stopniu rotmistrza, doktor prawa i filozofii, archeolog, historyk